Mesić oder Mesic ist der Name eines alten kroatischen Adelsgeschlechts und Familienname folgender Personen:

 Jasen Mesić (* 1972), kroatischer Politiker (Kulturminister Kroatiens)
 Marko Mesić (~1640–1713), kroatischer Pfarrer und Freiheitskämpfer
 Matija Mesić (1826–1878), Historiker in Zagreb
 Milan Mesić (* 1948), kroatischer Soziologe
 Stjepan Mesić (* 1934), kroatischer Politiker

Mesic ist ein Ort in den Vereinigten Staaten:
 Mesic (North Carolina)

Siehe auch:
 Mešić